Închisoarea secretă Ain Aouda este un loc suspectat ca fiind site negru, centru de tortură și detenție operat de Direcția de Supraveghere a Teritoriului (Direction de la surveillance du territoire, DST), agenția de informații naționale marocană implicată în încălcări ale drepturilor omului atât în trecut cât și în prezent.    

În timpul protestelor de Primăvara Arabă, deținuții centrului de interogatori Temara au fost transferați la Ain Aouda.  Se pare că Statele Unite au plătit statului marocan 20 de milioane de dolari pentru construirea închisorii.

Vezi și 

 Tazmamart
 Centrul de interogatori Temara

Referințe

Legături externe 

 Locația suspectă a închisorii așa cum apare pe Google Maps
Construcții din Morocco din anii 2000
Tortură în Morocco
Site-uri negre
Încălcări ale drepturilor omului în Morocco
Închisori în Morocco
Coordonate în Wikidata
Infocasete ramă fără legătură între OSM și ID în Wikidata